Vogelwiese steht für:

 einen Wohnplatz in Arrach
 Dresdner Vogelwiese, ein Volksfest
 eine Festwiese in Naumburg (Saale), siehe Naumburger Hussiten-Kirschfest
 eine Straße in Stralsund, siehe Stralsunder Straßennamen/V
 eine zoologische Anlage im Hamburger Tierpark Hagenbeck, siehe Tierpark Hagenbeck #Weitere Anlagen

Siehe auch:
 Auf der Vogelwiese, eine Polka von Josef Poncar
 Vogelschießen